São Sebastião da Bela Vista kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 São Sebastião da Bela Vista (ort), Minas Gerais, 
 São Sebastião da Bela Vista (kommun), Minas Gerais, 

Robotskapade Brasilienförgreningar